Chow kan syfta på

 Chow – ett  transkriberat kinesiskt efternamn, se Zhou (namn)
 Chow – en term i spelet Mahjong
 Chow chow – en hundras av spetstyp med ursprung i Kina
 Chow mein –  en maträtt av kinesiskt ursprung